Mell ist der Familienname folgender Personen: 

 Alexander Mell (1850–1931), österreichischer Verwaltungsbeamter und Blindenpädagoge
 Anton Mell (1865–1940), österreichischer Historiker 
 Alfred Mell (1880–1962), österreichischer Historiker und Museumsdirektor
 Carsten Mell (* 1974), deutscher Illustrator und Comiczeichner
 Deb Mell (* 1968), US-amerikanische Politikerin
 Heiko Mell (* 1942), deutscher Personalberater
 Heinz Mell, deutscher Landrat
 Maria Josefa Mell (Mary Mell; 1885–1954), österreichische Schauspielerin 
 Marisa Mell (1939–1992), österreichische Schauspielerin
 Max Mell (1882–1971), österreichischer Dichter
 Peter Mell (* 1939), deutscher Künstler
 Roland Mell (* 1954), deutscher Komponist, Dirigent und Pianist
 Rudolf Emil Mell (1878–1970), deutscher Lehrer, Forschungsreisender und Zoologe
 Ulrich Mell (* 1956), deutscher Theologe

Siehe auch:
 MEL